Příjmení Šplíchal nosí více významných osobností:

 Antonín Šplíchal (* 1947) – český výtvarník a ilustrátor knížek pro děti
 Jan Šplíchal (1929–2019) – český umělecký fotograf
 Karel Šplíchal (* 1946) – český politik
 Marie Šplíchalová (1921–???) – česká a československá politička
 Olga Šplíchalová (* 1975) – bývalá československá a česká plavkyně
 Zdeněk Šplíchal (* 1948) – český malíř a grafik

Externí odkazy